Това́рищеская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Товарищеская улица — улица в городе Казани.
 Товарищеская улица — улица в Липецке.
 Товарищеская улица — улица в Москве.

Украина 
 Товарищеская улица — улица в Днепре.
 Товарищеская улица — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Товарищеский проспект
 Товарищеский переулок